«Салами́ния» () — наряду с «Паралом» одна из священных триер афинского флота (теорид) в конце V века до н. э. Часто использовалась в качестве посыльного судна, сыграла заметную роль в ряде эпизодов Пелопоннесской войны.

Судно также использовалось для особых случаев, таких как перевозка послов к оракулу в Дельфы и перевозки высокопоставленных афинских государственных деятелей, в связи с чем служить на нём разрешалось только афинским гражданам.

Последнее задокументированное сообщение о Саламинии относится к 373 г. до н.э., когда Ификрат при­со­еди­нил эти кораб­ли к сво­е­му флоту для похода к Керкире против лакедемонян.

Примечания 

Корабли Древних Афин
Пелопоннесская война
V век до н. э.